SO eller So har flera betydelser:

 SO  – Sveriges äldsta nu 2019 gällande grundlag, se Successionsordningen
 SO – bildades 1946 och omfattar alla Sveriges 26 arbetslöshetskassor, se Arbetslöshetskassornas Samorganisation som 1 december 2017 bytte namn till Sveriges A-kassor.  
 SO – en tennisturnering i Sverige, se Stockholm Open
 SO (Svensk ordbok) – en ordbok i två band utgiven 2009 av Svenska Akademien, se Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
 SO  – ett väderstreck, se Sydost
 SO – en statistisk kategori i baseboll, se Strikeout 
 SO – beteckning för motorfordon från Somalia
 .so – toppdomänen för Somalia
 SO-ämnen – ett svenskt samlingsbegrepp för ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap 
 So – benämning på hongris, se svindjur
 So – ett japanskt spjut, se Japanska spjut
 So (musikalbum) – Peter Gabriels femte studioalbum som soloartist

Se även 
 Soo